Bussystem steht für
ein auf Omnibussen basierendes Verkehrssystem 
das Bussystem in der Datenverarbeitung